Oak Hills ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oak Hills (Alabama)
 Oak Hills (Illinois)
 Oak Hills (Monterey County, Kalifornien)
 Oak Hills (San Bernardino County, Kalifornien)
 Oak Hills (Oregon)
 Oak Hills (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Oak Hill